

Letteratura
Io, Claudio (I, Claudius) – romanzo di Robert Graves

Cinema
Io, Claudio (I, Claudius) – film britannico del 1937 diretto da Josef von Sternberg

Televisione
Io Claudio imperatore (I, Claudius) – miniserie televisiva britannica trasmessa nel 1977